Franciaország
Sailly, település Ardennes megyében
Sailly, település Haute-Marne megyében
Sailly, település Saône-et-Loire megyében
Sailly, település Yvelines megyében